W Moskwie funkcjonują następujące muzea:
 Centralne Muzeum Sił Zbrojnych
 Muzeum Kultury i ­Sztuki Staroruskiej im. A. Rublowa
 Muzeum-panorama Bitwy pod Borodino
 Muzeum Politechniczne
 Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej
 Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina
 Państwowe Muzeum Historyczne
 Państwowe Muzeum Darwina
 Galeria Tretiakowska
 Zbrojownia kremlowska
 Kreml moskiewski

Muzea w Rosji
Moskwa